Hommes bleus est une dénomination partagée par plusieurs peuples d’Afrique du Nord :

 les Touaregs, qui portent généralement des vêtements de couleur sombre ;
 les Maures ;
 les Marocains du Sud.

Notes et références